Miasma steht für:
 Miasma, als historischer Begriff krankheitsverursachende Erddämpfe, übler Dunst, Ansteckung
 Miasma (Band), österreichische Death-Metal-Band
 Miasma (Black-Metal-Projekt), kanadisches (Ein-Mann-)Black-Metal-Projekt
 Miasma (Album), Album der Band The Black Dahlia Murder
 Miasmentheorien (Homöopathie), Erklärung der Ursachen chronischer Krankheiten aus homöopathischer Sicht

Siehe auch: